Гран-при Германии 1935 года — этап Чемпионата Европы AIACR 1935 года, состоялся 28 июля 1935 года на трассе Нюрбургринг, Германия. Одна из самых легендарных гонок в истории автоспорта, в ходе которой Тацио Нуволари на заведомо более слабой машине сумел оставить позади флагманов европейского автоспорта того времени — Auto Union и Daimler-Benz.

Ход гонки 

Гонка проходила перед 300 тысячами немецких фанатов. На гонке также присутствовал Адольф Гитлер.

На старте заглохли два гонщика Auto Union Ханс Штук и Пауль Пич. По окончании первого круга Рудольф Караччола имел 12 секунд преимущества перед Нуволари и Фаджоли. Далее ехали Бернд Роземайер, фон Браухич, Широн, Бривио, Варци, Таруффи, Ланг и Гайер. К концу второго круга вторым был уже Роземайер, далее ехали Фаджоли, фон Браухич и Нуволари. Два круга спустя Широн пробился на четвёртое место, а Нуволари опустился на шестое. В этот момент в гонке осталась только одна Alfa Romeo Нуволари. На пятом круге Нуволари прошёл Роземайера, бывшего на пит-стопе, на седьмом круге — фон Браухича, затем Фаджоли. На десятом круге Нуволари обошёл Караччолу и возглавил гонку.

На двенадцатом круге лидеры Нуволари, Караччола, Роземайер и фон Браухич синхронно заехали на пит-стоп для замены масла и дозаправки. Первым на трассу выехал фон Браухич после 47 секунд остановки, вторым — Караччола после 67 секунд, третьим — Роземайер после 75 секунд, а Нуволари всё стоял. Его никак не могли заправить. Нуволари ругался на механика, который сломал случайно заправочный механизм. В итоге его заправили из ведра и Нуволари вернулся в гонку на шестом месте. На тринадцатом круге Нуволари обогнал под дождём Фаджоли, Штука и Караччолу и вышел на третье место.

За четыре круга до финиша Нуволари вышел на второе место, проигрывая лидеру Манфреду фон Браухичу 64 секунды. На предпоследнем, 21-м, круге Нуволари отставал от фон Браухича на 35 секунд. За круг до финиша на стартовой прямой отставание было уже 30 секунд, в повороте Adenauerforst — 27 секунд, в повороте Karusell — 200 метров. В
тот момент у фон Браухича лопнуло колесо и Нуволари финишировал первым при полном молчании немецких трибун, ожидавших победного финиша своих соотечественников.

Комментарии 

«Я никогда не слышал такого, — рассказывал Энцо Феррари, — двести тысяч человек, только что готовые взвыть от восторга, разом замолчали. Нуволари финишировал в полной тишине. Это было потрясающе!»

Результаты гонки

Примечания

Ссылки 
 Нуволари и Alfa Romeo
 1935 Grand Prix Season: Part 4

Гран-при до Формулы-1
Гран-при Германии
Этапы чемпионата Европы по автогонкам
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце